Новь — значения:

 Новь — река, протекающая в Башкортостане и Челябинской области.
 Новь — деревня, Щучанский район, Курганская область.
 «Новь» — роман И. С. Тургенева.
 «Новь» — российский литературный журнал.
 «Новь» — иллюстрированная газета А. А. Суворина, издавалась в Москве в 1914—1915 годах.

См. также 
 Красная новь
 Сельская новь
 Уральская новь